Фторид-хлорид-дибромид кремния — неорганическое соединение,
фтор-, хлор- и бромпроизводное моносилана с формулой SiBrClF,
бесцветная жидкость,
реагирует с водой.

Получение 
 Добавление трифторида сурьмы к хлорид-трибромиду кремния с последующим разделением смеси галогенидов фракционной перегонкой.

Физические свойства 
Фторид-хлорид-дибромид кремния образует бесцветную жидкость,
реагирует с водой.

Литература 
 
 

кремния
кремния
кремния
Галогенсиланы